vlinders uit de familie mineermotten (Gracillariidae):
 abeelvouwmot
 acaciavouwmot
 appelvouwmot
 berkenopslagvouwmot
 berkenvouwmot
 beukenvouwmot
 bonte eikenvouwmot
 boswilgvouwmot
 bremstengelvouwmot
 fraaie elzenvouwmot
 fraaie iepenvouwmot
 gebandeerde wilgenvouwmot
 gestreepte eikenvouwmot
 gevlekte eikenvouwmot
 gewone eikenvouwmot
 gewone elzenvouwmot
 gewone-esdoornvouwmot
 gezaagde eikenvouwmot
 gouden populierenvouwmot
 grauwe wilgenvouwmot
 grijze populierenvouwmot
 grote berkenvouwmot
 haagbeukvouwmot
 hazelaarvouwmot
 kamperfoelievouwmot
 kersenvouwmot
 klavervouwmot
 kruipwilgvouwmot
 late wilgenvouwmot
 lijsterbesvouwmot
 lindevouwmot
 meidoornvouwmot
 noorse-esdoornvouwmot
 oranje elzenvouwmot
 oranje kamperfoelievouwmot
 perenvouwmot
 plataanvouwmot
 rode espenvouwmot
 sleedoornvouwmot
 sneeuwbalvouwmot
 spaanse-aakvouwmot
 veelvraatvouwmot
 vossenbesvouwmot
 vruchtboomvouwmot
 vuurdoornvouwmot
 wilgenvouwmot
 witte eikenvouwmot